Het wereldkampioenschappen schaatsen allround 2003 werd op 8 en 9 februari 2003 op Ruddalens Idrottsplats te Göteborg gehouden.

Titeldragers waren de Wereldkampioenen van 2002 in Heerenveen. In het Thialf werden de Duitse Anni Friesinger en de Nederlander Jochem Uytdehaage kampioen. Beide titelhouders namen dit jaar niet aan het kampioenschap deel.

De Canadese Cindy Klassen en de Nederlander Gianni Romme werden wereldkampioen.

Vrouwentoernooi
Vierentwintig schaatssters, 15 uit Europa Duitsland (4), Rusland  (4), Nederland (3), Italië (1), Noorwegen (1), Oostenrijk (1) en Roemenië (1), 6 uit Noord-Amerika & Oceanië (Canada (4) en de Verenigde Staten (2), 3 uit Azië (Japan (3),  namen eraan deel. Zes rijdsters debuteerden dit jaar.

Cindy Klassen stond met haar vierde deelname voor de tweede maal op het erepodium, na haar tweede plek in 2002 veroverde ze nu de wereldtitel en werd daarmee de tweede Canadese vrouw na Sylvia Burka (eerste op het WK van 1976) die de WK Allroundtitel veroverde. De tweede plaats werd door Claudia Pechstein veroverd en zij stond met haar elfde deelname voor het achtste opeenvolgende jaar op het erepodium en was hiermee de derde vrouw na Stien Kaiser en Gunda Niemann die dit bereikte. 
 
De Nederlandse afvaardiging bestond dit jaar uit Renate Groenewold (9e), Marja Vis (10e) en Annamarie Thomas (11e).

Eindklassement

Mannen

Vrouwen

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

Langebaanschaatsen in 2003
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
2003
Schaatsen